Heldenhain steht für:

  Ehrenhain, vormals Heldenhain in Radebeul, Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Radebeul. Seit Mitte der 2000er Jahre Ehrenhain genannt – zuvor hieß der Platz Heldenhain.
 Heldenhain Eberswalde, Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Eberswalde.